Hepoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hepoluoto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen,  (13 ha)
2. Hepoluoto (ö och gränsmärke mellan Södra Karelen och Södra Savolax),  (0 ha)